Jens Felix Kraiger (* 29. April 1979 in Bruchsal, Deutschland) ist ein ehemaliger österreichischer Eishockeyspieler, der über viele Jahre für den EC KAC in der Österreichischen Eishockey-Liga gespielt hat. Nach seinem Karriereende arbeitete er zeitweise als Nachwuchstrainer beim EC KAC.

Karriere 
Kraiger hielt seine gesamte Karriere dem EC KAC die Treue, insgesamt 12 Saisonen, ehe er nach der Saison 2006/07 seine Karriere beendete und in den Familienbetrieb
(HATEC Automatisations GmbH) einstieg. Als kleiner Spieler übernahm er in der Rolle des Arbeiters und konnte mit dem Club neben zahllosen Meistertiteln im Nachwuchs auch drei Meistertitel mit der Kampfmannschaft feiern.

International 
Jens Felix Kraiger vertrat Österreich im Nachwuchsbereich bei mehreren Pee Wee Turnieren in Kanada. Zudem nahm er an je zwei U18-Europa- und U20-Weltmeisterschaften teil.

Trainerkarriere 
Nach seinem Rückzug von der Profikarriere übernahm Kraiger im Jahre 2007/08 den Posten als Co-Trainer (neben Gerald Ressmann und Helmut Koren) bei der U20-Mannschaft des EC KAC. Kraiger gewann mit der Mannschaft den Meistertitel der U20-Bundesliga.

Erfolge und Auszeichnungen 

 Dreifacher Österreichischer Meister mit dem EC KAC in den Jahren 2000, 2001 und 2004.

Karrierestatistik

Weblinks 
 
 

Eishockeyspieler (EC KAC)
Eishockeytrainer (Österreich)
Österreichischer Meister (Eishockey)
Österreicher
Geboren 1979
Mann